Husinec (Boêmia Central)
Husinec (Boêmia do Sul)

Desambiguações de topônimos